Алма-Атинская декларация — название ряда межгосударственных соглашений, совершённых в Алма-Ате (Казахстан).

 Алма-Атинская декларация (1978) — декларация по первичной медико-санитарной помощи.
 Алма-Атинская декларация (1991) — декларация о целях и принципах создания Союза независимых государств.
 Алма-Атинская декларация (1992) — декларация о развитии средств массовой информации в странах Азии и Тихого океана.
 Алма-Атинская декларация (2003) — декларация развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

См. также 
 Алма-Ата (значения)
 Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР